Ни́лов — русская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от мужского имени Нил. Известные носители:

 Нилов, Александр Борисович — советский инженер, агент ЦРУ.
 Нилов, Алексей Геннадьевич (род. 1964) — советский и российский актёр.
 Нилов, Василий Иванович (1898—1973) — советский учёный химик-винодел, доктор химических наук (1934), профессор (1970), автор более 150 печатных научных работ в области виноделия и 13 изобретений, работал в ВНИИВиВ «Магарач».
 Нилов, Виктор Иванович (род. 1955) — работник российских органов внутренних дел, начальник ГУ ОБДД МВД России (2011—2017).
 Нилов, Геннадий Петрович (род. 1936) — советский и российский актёр.
 Нилов, Дмитрий Юрьевич (род. 1978) — российский классический гитарист.
 Нилов, Евгений Григорьевич (род. 1932) — партийный и хозяйственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.
 Нилов, Константин Дмитриевич (1856—1919) — российский адмирал.
 Нилов, Николай Владимирович (1922—2001) — советский футболист и хоккеист.
 Нилов, Олег Анатольевич (род. 1962) — российский политик, депутат Государственной думы с 2011 года, член партии «Справедливая Россия — За правду».
 Нилов, Пётр Андреевич (1771—1839) — тамбовский и казанский губернатор, действительный статский советник, поэт.
 Нилов, Сергей Родионович (1894—1976) — участник Белого движения на Юге России, полковник Дроздовской артиллерийской бригады.
 Нилов, Ярослав Евгеньевич (род. 1982) — российский политик, депутат Государственной думы с 2011 года, член ЛДПР.

Составные фамилии 
 Нилов-Доржеев, Николай Иосифович (более известен как Николай Нилович Дорджеев; 1815—1891) — протоиерей, миссионер и переводчик Библии на монгольский язык.
 Фомин-Нилов, Денис Валерьевич (род. 1979) — российский историк, специалист в области социально-политической истории XX века и международных отношений, современной истории Скандинавских стран.